Citi Open 2013 – tenisowy turniej ATP rangi ATP World Tour 500 z cyklu Washington Open rozgrywany w dniach 29 lipca–4 sierpnia 2013 roku w Waszyngtonie na kortach twardych o puli nagród 1 295 790 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej 
 Drabinka eliminacji

Uwagi

Bibliografia 
 
 

2013 w tenisie ziemnym
2013
2013 w Stanach Zjednoczonych